Castle Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Castle Lake (Arizona)
 Castle Lake (Colorado)
 Castle Lake (Putnam County, Florida)
 Castle Lake (Volusia County, Florida)
 Castle Lake (Custer County, Idaho)
 Castle Lake (Teton County, Idaho)
 Castle Lake (Madera County, Kalifornien)
 Castle Lake (Siskiyou County, Kalifornien)
 Castle Lake (Michigan)
 Castle Lake (Carbon County, Montana)
 Castle Lake (Flathead County, Montana)
 Castle Lake (Meagher County, Montana)
 Castle Lake (Park County, Montana)
 Castle Lake (Nebraska)
 Castle Lake (Nevada)
 Castle Lake (Duchesne County, Utah)
 Castle Lake (Summit County, Utah)
 Castle Lake (Cowlitz County, Washington)
 Castle Lake (Grant County, Washington)